Petrovics Sándor (1823–1849) Petőfi Sándorként ismertté vált költő, forradalmár
 Petrovics Sándor (1932–2017) tollaslabda edző, nevelő és sportvezető
 Petrovics Sándor (?) vállalkozó, autóvillamossági műszerész, a Kovász Egyesület és a Tóth Ilonka Szülőházáért Alapítvány elnöke
 Petrovics Sándor (1987) táncművész